Ziyaaraiffushi est un nom propre qui peut désigner :
 Ziyaaraiffushi, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Ziyaaraiffushi, une île de la subdivision de Laamu aux Maldives.